Политбюро ЦК КПК, избранное в ноябре 1987 года на первом пленуме ЦК КПК 13-го созыва, избранного XIII съездом КПК,полномочное до следующего XIV съезда КПК, прошедшего в октябре 1992 года.

Члены Политбюро 13-го созыва в порядке возрастания количества черт в иероглифе фамилии, жирным шрифтом выделены избранные в состав следующего 14-го созыва, подчёркнуты члены (с курсивом — кандидат в члены) предыдущего 12-го созыва:
 (Годы жизни, партийные и прочие основные должности указаны на время полномочий данного созыва Политбюро.)

 Вань Ли (род. 1916), председатель ПК ВСНП (1988—1993), член Политбюро 12 созыва, секретарь ЦК КПК 11—12 созывов (с 1980 года), член ЦК 11 созыва
  Тянь Цзиюнь (род. 1929), 2-й по рангу вице-премьер Госсовета КНР (1988—93, 4-й — с 1983 года), в 1985 году был кооптирован в Секретариат и Политбюро ЦК КПК 12 созыва, член ЦК 12 созыва
  Цяо Ши (род. 1924), также член Посткома, глава ЦКПД (1987-1992), с 1985 года член Политбюро и Секретариата ЦК 12 созыва, член ЦК 12 созыва
  Цзян Цзэминь (род. 1926), член Посткома с 1989 года, генеральный секретарь ЦК КПК (1989—2002), председатель ЦВС (1989/90—2004/5), мэр Шанхая (1985-88) и глава его горкома КПК (1987—1989), член ЦК 12 созыва.
  Ли Пэн (род. 1928), также член Посткома, Премьер Госсовета КНР (1987—1998), с 1985 года член Политбюро и Секретариата ЦК 12 созыва, член ЦК 12 созыва.
  Ли Теин (род. 1936), министр электронной промышленности (1985–88) и министр по реструктуризации экономики (1987–88), член Госсовета КНР (1988—1998) и пред. Гос­ко­ми­те­та по об­ра­зо­ва­нию (1988-1993); кандидат в члены и затем член ЦК 12 созыва.
  Ли Жуйхуань (род. 1934), в 1989 году кооптирован в секретариат ЦК и Постком Политбюро, мэр Тяньцзиня (1982—1989) и глава его горкома КПК (1987—1989), глава центральной руководящей группы по пропаганде и идеологической работе (1989—1992), член ЦК 12 созыва
  Ли Симин (род. 1926), глава Пекинского горкома КПК (1984—1992), член ЦК 12 созыва
  Ян Жудай (род. 1926), глава парткома пров. Сычуань (1983—1993), член ЦК 12 созыва
 Ян Шанкунь (род. 1907), Председатель КНР (1988—1993), генсек ЦВС (1981–1989)
  У Сюэцянь (род. 1921), 3-й по рангу вице-премьер Госсовета КНР (1988—1993), с 1985 года член Политбюро ЦК КПК 12 созыва, член ЦК 12 созыва
 Сун Пин (род. 1917), в 1989 году доизбран в постком Политбюро, заведующий Орготделом ЦК (1987—1989), член ЦК с 11 созыва.
 Чжао Цзыян (род. 1919), также член посткома, генсек ЦК КПК (1987—1989)
  Ху Цили (род. 1929), также член посткома — исключён в 1989 году, секретарь ЦК КПК 12 созыва, с 1985 года член Политбюро ЦК КПК 12 созыва
 Ху Яобан (1915 — 15 апреля 1989), экс-генеральный секретарь ЦК КПК (был им в 1980—1987 гг.), член посткома Политбюро с V Пленума ЦК КПК XI созыва (1980) по осень 1987 года, член Политбюро с 1978 года.
  Яо Илинь (род. 1917), также член посткома, первый заместитель премьера Госсовета КНР (1988—1993), секретарь ЦК КПК 12 созыва, с 1985 года член Политбюро ЦК КПК 12 созыва (изначально кандидат в члены), член ЦК с 11 созыва (кандидат в члены ЦК 10 созыва).
   Цинь Цзивэй (род. 1914), министр обороны КНР (1988−1993), кандидат в члены Политбюро 12 созыва, член ЦК с 10 созыва.
 Кандидат в члены Политбюро:   Дин Гуаньгэнь (род. 1929), в 1989 году кооптирован в секретариат ЦК КПК, министр путей сообщения (1985—1988), начальник Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР и одновременно зампред Госплана (1988—1990), заведующий Отделом единого фронта ЦК КПК (1990—1992), член ЦК с 12 созывакооптирован 1985.
Из 17 членов и одного кандидата в члены:
 Десятеро членов являлись членами и предыдущего 12-го созыва Политбюро, еще один член был того кандидатом в члены. Все пятеро членов новоизбранного посткома являлись членами предыдущего Политбюро, причем один (Чжао Цзыян) также входил в том в постком.
 Семеро будут переизбраны в состав следующего 14-го созыва (один из них перейдя из кандидатов в члены).
 Единственным представителем ВСНП в Политбюро являлся председатель его посткома Вань Ли.

Из четырех первоначальных членов Секретариата ЦК КПК 12-го созыва двое также являлись членами посткома Политбюро: Цяо Ши и Ху Цили (исключён из посткома в 1989 году).

Примечания

Ссылки 
 https://books.google.com/books?id=3FfUpRAN5jsC&pg=PA3